Стахе́евы — семья промышленников. В 1914 году входили в число богатейших предпринимателей России.
 Стахеев, Иван Кириллович (1782—1836).
 Стахеев, Иван Иванович (1802—1885) — купец.
 Стахеев, Дмитрий Иванович (1840—1918) — писатель.
 Стахеев, Алексей Иванович (1810—1854).
 Стахеев, Кирилл Иванович (1813—1856).
 Стахеев, Дмитрий Иванович (1818—1888)
 Стахеев, Николай Дмитриевич (1852—1933) — купец, промышленник, меценат
 Стахеев, Григорий Иванович (1815—1854)
 Стахеев, Иван Григорьевич (1837—1907)
Стахеев, Иван Иванович (1869—1918)
 Стахеев, Василий Григорьевич (1842—1896)
 Стахеев, Фёдор Васильевич (1870—?)

Литература 
 Военно-инфляционные концерны в России 1914—1917 гг: Концерн Путилова—Стахеева—Батолина. — : Наука, 1969.

См. также 
 Стахеев

Промышленники России